Kindergarten steht für:
 Kindergarten (auch ), Kinderbetreuungseinrichtung
 Kindergarten (Vereinigte Staaten): im Schulsystem der Vereinigten Staaten ist der „Kindergarten“ eine Klassenstufe, die an der Grundschule der ersten Klasse vorgeschaltet ist
 Kindergarten (Zeitschrift)

Siehe auch:

 Milner’s Kindergarten